Decaan (scheikunde), een alkaan met tien koolstofatomen
Decaan (studieadviseur), een aan een onderwijsinstelling verbonden adviseur voor studie- en beroepskeuze (met name in Nederland) 
Decaan (universiteit), het hoofd van een faculteit of instituut voor hoger onderwijs